The Immigrant – film del 1915 diretto da George Melford
L'emigrante (The Immigrant) – film del 1917 diretto ed interpretato da Charlie Chaplin 
The Immigrant – musical del 2004
C'era una volta a New York (The Immigrant) – film del 2013 diretto da James Gray

Pagine correlate 
L'emigrante